Marjan Vidmar je ime več znanih Slovencev:
Marijan Vidmar (general) (*1936)
 Marjan Vidmar (muzealec) (1923-2011)
Marjan Vidmar (politik) (*1949)
Marjan Vidmar (biatlonec) (*1960)